ORP „Orzeł” – nazwa noszona w ciągu dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Orzeł” – okręt podwodny typu Orzeł z lat 30. XX wieku
 ORP „Orzeł” (292) – okręt podwodny projektu 613 z lat 50. XX wieku, ex-radziecki S-265
 ORP „Orzeł” (291) – okręt podwodny projektu 877E z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów